Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 93 dans le monde.

 Route fédérale 93 en Allemagne
 Route 93 en Ontario, Canada
 Route 93 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 U.S. Route 93 aux États-Unis
 Interstate 93 aux États-Unis
 Route principale 93 en Finlande
 Route 93 en Iran
 Route 93 en Islande
 Route européenne 93 en Russie
  dans certains pays